Молиндон — типичный антипсихотик, применяемый в терапии шизофрении. Побочные эффекты в целом повторяют эффекты от других подобных лекарств, но в отличие от них у принимающих молиндон отмечается потеря веса.

Нейролептики